Sawa o Saveh ciutat iraniana 
 Muang Sawa o Luang Prabang, antic nom de Luang Prabang derivat de Java
 Devon Sawa, actor canadenc 
 Homare Sawa, futbolista japonès
 7677 Sawa, asteroide